Альваро Хіль-Роблес Альваро Хіль-Роблес і Хіль-Дельгадо (ісп. Alvaro Gil-Robles y Gil-Delgado), * 9 вересня 1944(19440909), Лісабон) — іспанський юрист. Національний омбудсмен.* Альфонсо Гарсія Роблес (20 березня 1911, Самора, Мічоакан, Мексика — 2 вересня 1991, Мехіко, Мексика), мексиканський державний і політичний діяч, дипломат.
 Дайрон Роблес (ісп. Dayron Robles, 19 листопада 1986) — кубинський легкоатлет, олімпійський чемпіон.
 Даніель Аломія Роблес (ісп. Daniel Alomía Robles, 3 січня 1871 — 18 червня 1942) — перуанський композитор і етномузиколог.
 Франсіско Роблес Франсіско Роблес Гарсія — еквадорський політик, президент країни з жовтня 1856 до кінця серпня 1859 року.
 Хоель Роблес (ісп. Joel Robles, * 17 червня 1990, Хетафе) — іспанський футболіст, воротар.
 Хосе Марія Хіль-Роблес Хіль-Дельгадо Хосе Марія Хіль-Роблес Хіль-Дельгадо (ісп. José María Gil-Robles y Gil-Delgado; нар. 17 червня 1935(19350617), Мадрид) — іспанський юрист і політичний діяч.
 Хуан Хесус Гутьєррес Роблес (1980) — іспанський футболіст, півзахисник.

Прізвища